Corso Vittorio Emanuele II puede referirse a:

 Corso Vittorio Emanuele II (Milán), calles de Milán, Italia  
 Corso Vittorio Emanuele (Palermo), calles de Palermo, Italia  
 Corso Vittorio Emanuele II (Roma), calles de Roma, Italia  
 Corso Vittorio Emanuele II (Turín), calles de Turín, Italia